W Rumunii:
 Băița – gmina w okręgu Hunedoara
 Băița – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Băița
 Băița – wieś w okręgu Marusza, w gminie Lunca
 Băița de sub Codru – gmina w okręgu Marmarosz
 Băița de sub Codru – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Băița de sub Codru